Szkarpawa bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Szkarpawa (dt. Elbinger Weichsel), ein Mündungsarm der Weichsel im Weichsel-Nogat-Delta; siehe Weichsel#Szkarpawa
 Szkarpawa (Stegna) (dt. Scharpau), ein Weiler der Gmina Stegna in der Woiwodschaft Pommern